Żyrosław, Żerosław – staropolskie imię męskie, złożone z członów żyro- („pokarm, czynnosć jedzenia, życie”) i -sław („sławić”).

Żeński odpowiednik: Żyrosława.

Żyrosław imieniny obchodzi 17 grudnia.

Przypisy

Bibliografia 
 

Męskie imiona słowiańskie